A Câmara Municipal de Sorocaba é o órgão legislativo do município de Sorocaba. Foi instalada em 3 de março de 1661. A atual legislatura (2021–2024) é composta por 20 vereadores e a mesa diretora por 7 membros. A atual sede foi inaugurada em 8 de outubro de 1999 e situa-se na Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes, n° 2945, no bairro Alto da Boa Vista. O prédio integra o conjunto arquitetônico do Alto da Boa Vista, com o Palácio dos Tropeiros "Dr. José Theodoro Mendes", o Teatro Municipal Teotônio Vilela e a Biblioteca Municipal Jorge Guilherme Senger.

Mesa Diretora (2021-2022) 
Vereadores e seus partidos na data da posse, eleitos para o compor a Mesa Diretora no Biênio de 2021-2022.

Vereadores eleitos e em exercício da 18ª legislatura (2021-2024) 
Vereadores eleitos para a 18ª legislatura. São relacionados o nome de urna dos parlamentares que assumiram o cargo em 1º de janeiro de 2021, o partido ao qual eram filiados na data da posse e o número de votos que receberam na eleição. O mandato se encerra no dia 31 de dezembro de 2024.

Candidatos mais votados por pleito

Ligações externas 
 Portal da Câmara Municipal de Sorocaba

Política de Sorocaba
Sorocaba